Die Communauté de communes Perthois-Bocage et Der ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Bocage Champenois,
 Communauté de communes Marne et Orconte und
 Communauté de communes du Perthois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Perthois Bocage et Der
Gegründet 2014